Wilschanka (ukrainisch ) ist der Name

mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, siehe Wilschanka

 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Schazk, siehe Wilschanka (Schazk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, siehe Wilschanka (Kryschopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi, siehe Wilschanka (Murowani Kuryliwzi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Wilschanka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Wilschanka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk, siehe Wilschanka (Nowoarchanhelsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Wilschanka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran, siehe Wilschanka (Sawran)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Wilschanka (Lubny)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Wilschanka (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Wilschanka (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Wilschanka (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schaschkiw, siehe Wilschanka (Schaschkiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Wilschanka (Uman)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, siehe Wilschanka (Chrystyniwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Wilschanka (Semeniwka)

mehrerer Flüsse in der Ukraine:

 linker Nebenfluss der Desna, siehe Wilschanka (Desna)
 Nebenfluss des Dnepr, siehe Wilschanka (Dnepr)
 Nebenfluss der Markiwka, siehe Wilschanka (Markiwka)
 linker Nebenfluss des Psel, siehe Wilschanka (Psel)